Наум (Наумче) Цървенков е български общественик, деец на Прилепската българска община.

Биография 
Цървенков е роден в Прилеп, в Османската империя, днес Северна Македония. Известен първенец е на казанджийския еснаф в града. През 70-те години на XIX век Цървенков е виден деец на Прилепската българска община. Цървенков до края на живота си активно подкрепя финансово борбата с гъркоманията и установяването на българско църковно и просветно дело.

Баща е на революционерите Илия Цървенков, Диме Цървенков, Иван Цървенков и Христо Цървенков.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени в Прилеп
Членове на Прилепската българска община